Al Madinah, provincia dell'Arabia Saudita
Madina, comune armeno
Madina, comune ghanese
Madina, comune maliano
Almadina S.C., società calcistica libica, talvolta chiamata Madina o Al Madina
Al Madina, sobborgo di Abu Dhabi, UAE
Al Madina Press, quotidiano dell'Arabia Saudita
Al Madeena Islamic complex, università islamica
Madina Sadvaqasova, cantante kazaka

Pagine correlate 
Medina (disambigua)